Het Nederlands kampioenschap dammen 1968 werd van 18 mei t/m 8 juni 1968 (in weekenden en een slotweek) door 12 deelnemers in Utrecht en Apeldoorn gespeeld. 
Ton Sijbrands en Harm Wiersma waren (met behoud van recht op deelname aan het NK 1969) afwezig om zich voor te bereiden op het WK 1968 dat 11 juni begon in Bolzano. 
Winnaar met 16 punten uit 11 partijen werd Pieter Bergsma die daarmee zijn enige nationale titel behaalde.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1968
Sportevenement in Apeldoorn
Sportevenement in Utrecht (stad)